Demetra ili Demeter može značiti:

 Demetra, boginja iz grčke mitologije
 Drugo ime za jupiterov satelit Lisithea
 1108 Demeter, asteroid
 lik iz mjuzikla Cats (Andrew Lloyd Webber)
Demeter (Demetra), fiktivni ruski brod iz romana Drakula.